Лос Ринконес има више значења:

 Лос Ринконес (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ринконес (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ринконес (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ринконес (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ринконес, Касас Вијехас (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Ринконес, Сан Педро де лос Еукалиптос (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Ринконес, Дос де Абрил (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику